
Termin -{HTC}- ima više značenja.

 HTC korporacija
 Koeficijent prenosa toplote ()